5-я церемония вручения наград премии BAFTA
Лондон, Англия

Лучший фильм: 
Карусель 
La Ronde

Лучший британский фильм: 
Банда с Лавендер Хилл 
The Lavender Hill Mob

< 4-я Церемонии вручения 6-я >

5-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области кинематографа за 1951 год состоялась в Лондоне в 1952 году.

Награды были вручены в пяти номинациях. Из фильмов, представленных в категории «Лучший фильм», были шесть картин из США («Американец в Париже», «Детективная история», «Четырнадцать часов», «Алый знак доблести», «Прогулка под солнцем» и «Звук ярости»), две из Франции («Карусель» и «Эдуард и Каролина»), по одной из Италии («Августовское воскресенье») и Швеции («Фрёкен Юлия») и восемь из Великобритании, которые также были заявлены в категории «Лучший британский фильм».

Ниже приведён полный список победителей и номинантов премии с указанием имён режиссёров, а также оригинальных и русскоязычных названий фильмов. Названия фильмов и имена режиссёров, победивших в данной категории, выделены жирным шрифтом и отдельным цветом.

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
События 8 мая
Май 1952 года
1952 год в Англии
Кинопремии 1952 года